Absurd steht für:

 Absurdität, Unsinn
 Absurd (Band), rechtsextreme deutsche Metal-Band
 Absurd (Film), italienischer Horrorfilm (OT: Rosso sangue, 1981)

Siehe auch: